
Termin -{TTT}- ima više značenja.

 Genetički kod za fenilalanin
 Morzeova azbuka, prefiks koji označava sigurnosno upozorenje